NGC 4002 (другие обозначения — MCG 4-28-104, ZWG 127.116, KCPG 312A, PGC 37635) — линзовидная галактика в созвездии Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Галактика составляет пару с NGC 4003, а их взаимодействие, видимо, привело к необычно сложной форме последней.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4002
Лев (созвездие)